W Polsce:
 Bojanowo – miasto w woj. wielkopolskim, w pow. rawickim
 Bojanowo – stacja kolejowa w Bojanowie
 Bojanowo – leśniczówka w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz
 Bojanowo – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Radzanów
 Bojanowo – osada w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Skórcz
 Bojanowo – gromada z siedzibą a Bojanowie

Miejscowości w Bułgarii:
 Bojanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Jamboł, w gminie Ełchowo
 Bojanowo – wieś w Bułgarii, w obwodzie Widyń, w gminie Gramada